Алфе́рьево — село в Переславском районе Ярославской области.

Население на 1 января 2007 года — 7 человек.

История 

К 1678 году село Алферьево принадлежало стряпчему Титу Константинову Непоставову.

Церковь Николая Чудотворца существовала здесь уже в 1628 году. В 1709 году построена новая церковь того же имени. В 1772 году усердием вотчинника Василия Степанова Карцова построена вторая церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, тоже деревянная.

В 1814 году вместо них построен каменный храм. Престолов в нём три: в холодной во имя Покрова Пресвятой Богородицы; в приделах тёплых во имя святого Николая Чудотворца и святого Димитрия Ростовского. При церкви дома для священника и псаломщика.

Население

Примечания 

Населённые пункты Переславского района